Сан Хосе Чијапа има више значења:

 Општина Сан Хосе Чијапа (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Чијапа (Сан Хосе Чијапа, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику